Альваро Альбиач Фернандес (; род. 1968) — испанский дирижёр.

Учился в консерваториях Валенсии и Мурсии. В 1989 г. прошёл мастер-класс Михаэля Гилена в Зальцбурге, в 1998 г. занимался в Музыкальной академии Пескары у Джильберто Серембе. В 1999 г. выиграл Международный конкурс дирижёров в Безансоне, получив также приз зрительских симпатий.

Академические музыканты Испании